A 4. évezred ciklusa 3001. január 1-jén kezdődik, és 4000. december 31-éig tart.

Évezredek